БПЦ — многозначная аббревиатура:

 БПЦ — Белорусская православная церковь
 БПЦ — Болгарская православная церковь
 БПЦ — бинокль призменный с центральной фокусировкой

Примечания